Алексе́й Ива́нович Ле́бедев:
 Лебедев, Алексей Иванович (1800—1878) — протоиерей, настоятель Хотькова девичьего монастыря.
 Лебедев, Алексей Иванович (1850 или 1851 — 1923) — профессор и директор акушерской клиники в военно-медицинской академии; автор множества работ по акушерству, гинекологии и бактериологии
 Лебедев, Алексей Иванович (1913—1997) — советский футболист.
 Лебедев, Алексей Иванович (1914—1988) — лётчик; командир Якутского авиаотряда.
 Лебедев, Алексей Иванович (1920—1995) — командир эскадрильи штурмового авиаполка, Герой Советского Союза.
 Лебедев, Алексей Иванович (1921—1943) — артиллерист, Герой Советского Союза. Примечания